Kompromittierung (von lateinisch compromittere „beidseitig ein Urteil abwarten“ über französisch compromettre „einem Urteil aussetzen, bloßstellen“) steht für:

 die Bloßstellung einer Person anderen Personen gegenüber und die damit verbundene Demütigung bzw. Kränkung
 Kompromittierung (Kryptologie), Bloßstellung einer verschlüsselten Nachricht
 die Technische Kompromittierung in der Datenverarbeitung

Siehe auch: